Натуральне число 831
 831 рік до нашої ери
 831 рік нашої ери